Plérin  (en bretón Plerin) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Côtes-d'Armor, en el distrito de Saint-Brieuc. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de Plérin.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 Elecciones municipales de 2008

Localidades portuarias del océano Atlántico de Francia
Localidades de Costas de Armor